|-
|(29751)||1999 CE4|| align=right|14,5|| align=right|2,889|| align=right|0,017|| align=right|2,56|| align=right|4,911||MBA||9. februar 1999||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(29752)||1999 CG4|| align=right|14,9|| align=right|2,337|| align=right|0,119|| align=right|5,53|| align=right|3,573||MBA||10. februar 1999||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|29753 Silvo||1999 CY4|| align=right|13,8|| align=right|2,386|| align=right|0,142|| align=right|10,06|| align=right|3,685||MBA||10. februar 1999||Gnosca||S. Sposetti
|-
|(29754)||1999 CE5|| align=right|14,9|| align=right|2,706|| align=right|0,086|| align=right|3,14|| align=right|4,452||MBA||12. februar 1999||Oohira||T. Urata
|-
|(29755)||1999 CT5|| align=right|13,9|| align=right|2,521|| align=right|0,118|| align=right|5,76|| align=right|4,003||MBA||12. februar 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(29756)||1999 CW5|| align=right|13,7|| align=right|2,547|| align=right|0,184|| align=right|5,73|| align=right|4,065||MBA||12. februar 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(29757)||1999 CH8|| align=right|13,0|| align=right|2,633|| align=right|0,134|| align=right|12,58|| align=right|4,271||MBA||13. februar 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(29758)||1999 CN8|| align=right|13,0|| align=right|2,591|| align=right|0,109|| align=right|15,23|| align=right|4,171||MBA||13. februar 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(29759)||1999 CR8|| align=right|15,0|| align=right|2,674|| align=right|0,076|| align=right|4,92|| align=right|4,373||MBA||12. februar 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(29760)||1999 CM10|| align=right|14,3|| align=right|2,750|| align=right|0,116|| align=right|2,12|| align=right|4,560||MBA||15. februar 1999||Kleť||Klet
|-
|(29761)||1999 CJ16|| align=right|14,8|| align=right|2,337|| align=right|0,194|| align=right|1,92|| align=right|3,572||MBA||13. februar 1999||Montelupo||M. Tombelli; S. Bartolini
|-
|(29762)||1999 CK17|| align=right|14,1|| align=right|2,282|| align=right|0,105|| align=right|6,83|| align=right|3,446||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29763)||1999 CH20|| align=right|14,1|| align=right|2,356|| align=right|0,231|| align=right|8,96|| align=right|3,615||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29764)||1999 CC23|| align=right|14,4|| align=right|2,658|| align=right|0,049|| align=right|4,25|| align=right|4,334||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29765)||1999 CG23|| align=right|15,2|| align=right|2,381|| align=right|0,092|| align=right|1,45|| align=right|3,674||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29766)||1999 CL24|| align=right|14,1|| align=right|2,370|| align=right|0,228|| align=right|9,83|| align=right|3,648||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29767)||1999 CO24|| align=right|13,2|| align=right|2,714|| align=right|0,107|| align=right|7,26|| align=right|4,471||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29768)||1999 CZ27|| align=right|12,9|| align=right|2,832|| align=right|0,070|| align=right|14,04|| align=right|4,766||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29769)||1999 CE28|| align=right|11,8|| align=right|2,679|| align=right|0,198|| align=right|12,88|| align=right|4,384||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29770)||1999 CT28|| align=right|15,2|| align=right|2,324|| align=right|0,155|| align=right|6,94|| align=right|3,542||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29771)||1999 CA31|| align=right|13,4|| align=right|3,160|| align=right|0,139|| align=right|3,07|| align=right|5,616||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29772)||1999 CH31|| align=right|14,1|| align=right|2,740|| align=right|0,033|| align=right|3,98|| align=right|4,535||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29773)||1999 CH34|| align=right|14,1|| align=right|3,087|| align=right|0,094|| align=right|2,51|| align=right|5,422||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29774)||1999 CL44|| align=right|15,4|| align=right|2,319|| align=right|0,136|| align=right|4,74|| align=right|3,530||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29775)||1999 CO45|| align=right|13,9|| align=right|2,419|| align=right|0,085|| align=right|3,55|| align=right|3,761||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29776)||1999 CV45|| align=right|14,5|| align=right|2,618|| align=right|0,130|| align=right|2,00|| align=right|4,235||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29777)||1999 CK46|| align=right|12,8|| align=right|3,130|| align=right|0,182|| align=right|7,62|| align=right|5,536||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29778)||1999 CO48|| align=right|13,4|| align=right|2,769|| align=right|0,109|| align=right|13,04|| align=right|4,607||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29779)||1999 CK49|| align=right|13,9|| align=right|3,021|| align=right|0,064|| align=right|9,05|| align=right|5,249||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29780)||1999 CJ50|| align=right|14,9|| align=right|2,250|| align=right|0,320|| align=right|6,15|| align=right|3,374||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29781)||1999 CL50|| align=right|14,4|| align=right|2,392|| align=right|0,168|| align=right|2,86|| align=right|3,698||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29782)||1999 CN50|| align=right|13,9|| align=right|2,571|| align=right|0,178|| align=right|14,48|| align=right|4,122||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29783)||1999 CU50|| align=right|14,6|| align=right|2,433|| align=right|0,175|| align=right|2,77|| align=right|3,794||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29784)||1999 CD51|| align=right|13,8|| align=right|2,591|| align=right|0,090|| align=right|3,13|| align=right|4,169||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29785)||1999 CD55|| align=right|13,8|| align=right|2,749|| align=right|0,073|| align=right|5,82|| align=right|4,557||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29786)||1999 CO57|| align=right|14,1|| align=right|2,549|| align=right|0,155|| align=right|11,14|| align=right|4,069||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29787)||1999 CR57|| align=right|14,2|| align=right|2,615|| align=right|0,156|| align=right|3,57|| align=right|4,229||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29788)||1999 CG60|| align=right|14,7|| align=right|2,537|| align=right|0,124|| align=right|1,83|| align=right|4,040||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29789)||1999 CD64|| align=right|13,4|| align=right|2,626|| align=right|0,125|| align=right|13,40|| align=right|4,254||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29790)||1999 CW64|| align=right|13,8|| align=right|2,566|| align=right|0,150|| align=right|13,10|| align=right|4,109||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29791)||1999 CC65|| align=right|13,5|| align=right|2,591|| align=right|0,190|| align=right|12,00|| align=right|4,171||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29792)||1999 CG65|| align=right|13,5|| align=right|2,985|| align=right|0,065|| align=right|9,73|| align=right|5,158||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29793)||1999 CH65|| align=right|12,9|| align=right|2,766|| align=right|0,091|| align=right|6,48|| align=right|4,600||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29794)||1999 CC67|| align=right|13,1|| align=right|2,570|| align=right|0,080|| align=right|11,03|| align=right|4,120||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29795)||1999 CL71|| align=right|13,8|| align=right|2,759|| align=right|0,098|| align=right|3,51|| align=right|4,581||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29796)||1999 CW77|| align=right|13,3|| align=right|2,344|| align=right|0,076|| align=right|7,88|| align=right|3,588||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29797)||1999 CC78|| align=right|13,4|| align=right|2,554|| align=right|0,190|| align=right|13,96|| align=right|4,080||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29798)||1999 CP79|| align=right|13,0|| align=right|2,673|| align=right|0,135|| align=right|12,69|| align=right|4,368||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29799)||1999 CZ81|| align=right|14,1|| align=right|2,979|| align=right|0,038|| align=right|9,85|| align=right|5,140||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29800)||1999 CM84|| align=right|14,2|| align=right|2,290|| align=right|0,144|| align=right|6,95|| align=right|3,465||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29801)||1999 CX84|| align=right|13,7|| align=right|2,425|| align=right|0,177|| align=right|9,56|| align=right|3,776||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29802)||1999 CD86|| align=right|14,9|| align=right|2,723|| align=right|0,038|| align=right|6,78|| align=right|4,492||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29803)||1999 CQ87|| align=right|15,4|| align=right|2,585|| align=right|0,133|| align=right|1,33|| align=right|4,154||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29804)||1999 CH90|| align=right|14,8|| align=right|2,401|| align=right|0,180|| align=right|2,05|| align=right|3,720||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29805)||1999 CK91|| align=right|15,0|| align=right|2,304|| align=right|0,121|| align=right|5,22|| align=right|3,497||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29806)||1999 CQ98|| align=right|14,9|| align=right|2,281|| align=right|0,167|| align=right|3,59|| align=right|3,445||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29807)||1999 CR99|| align=right|13,4|| align=right|2,746|| align=right|0,066|| align=right|3,09|| align=right|4,550||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29808)||1999 CK100|| align=right|15,1|| align=right|2,576|| align=right|0,144|| align=right|3,59|| align=right|4,133||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29809)||1999 CQ103|| align=right|13,9|| align=right|2,763|| align=right|0,126|| align=right|9,18|| align=right|4,593||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29810)||1999 CF106|| align=right|14,4|| align=right|2,523|| align=right|0,233|| align=right|13,65|| align=right|4,006||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29811)||1999 CK109|| align=right|14,3|| align=right|2,694|| align=right|0,149|| align=right|10,53|| align=right|4,420||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29812)||1999 CS110|| align=right|15,0|| align=right|2,405|| align=right|0,195|| align=right|5,56|| align=right|3,729||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29813)||1999 CF111|| align=right|13,6|| align=right|2,764|| align=right|0,034|| align=right|2,91|| align=right|4,595||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29814)||1999 CU111|| align=right|13,5|| align=right|3,044|| align=right|0,118|| align=right|8,52|| align=right|5,311||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29815)||1999 CG112|| align=right|13,7|| align=right|2,810|| align=right|0,152|| align=right|16,66|| align=right|4,710||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29816)||1999 CS113|| align=right|13,7|| align=right|2,977|| align=right|0,006|| align=right|9,16|| align=right|5,135||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29817)||1999 CG117|| align=right|14,4|| align=right|2,415|| align=right|0,175|| align=right|11,81|| align=right|3,753||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29818)||1999 CM117|| align=right|14,4|| align=right|2,274|| align=right|0,162|| align=right|6,68|| align=right|3,429||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29819)||1999 CD128|| align=right|12,1|| align=right|3,179|| align=right|0,086|| align=right|14,33|| align=right|5,667||MBA||11. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29820)||1999 CW149|| align=right|14,4|| align=right|3,120|| align=right|0,168|| align=right|00,09|| align=right|5,511||MBA||13. februar 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(29821)||1999 DP1|| align=right|13,0|| align=right|2,581|| align=right|0,127|| align=right|14,62|| align=right|4,146||MBA||17. februar 1999||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(29822)||1999 DS2|| align=right|13,9|| align=right|2,768|| align=right|0,155|| align=right|9,34|| align=right|4,603||MBA||19. februar 1999||Zeno||T. Stafford
|-
|(29823)||1999 DS3|| align=right|13,5|| align=right|2,660|| align=right|0,157|| align=right|11,20|| align=right|4,337||MBA||20. februar 1999||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|29824 Kalmančok||1999 DU3|| align=right|14,3|| align=right|3,167|| align=right|0,159|| align=right|2,50|| align=right|5,634||MBA||23. februar 1999||Modra||L. Kornoš; J. Tóth
|-
|(29825)||1999 DB4|| align=right|15,1|| align=right|2,591|| align=right|0,143|| align=right|1,10|| align=right|4,169||MBA||20. februar 1999||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(29826)||1999 DW6|| align=right|13,6|| align=right|2,368|| align=right|0,212|| align=right|9,41|| align=right|3,643||MBA||23. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29827)||1999 DQ7|| align=right|14,5|| align=right|2,674|| align=right|0,106|| align=right|5,70|| align=right|4,373||MBA||18. februar 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(29828)||1999 DU8|| align=right|15,2|| align=right|2,299|| align=right|0,165|| align=right|8,18|| align=right|3,486||MBA||16. februar 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(29829)||1999 EK3|| align=right|13,5|| align=right|2,579|| align=right|0,189|| align=right|12,38|| align=right|4,141||MBA||14. marec 1999||Monte Agliale||M. M. M. Santangelo
|-
|(29830)||1999 ER4|| align=right|13,2|| align=right|2,780|| align=right|0,123|| align=right|5,33|| align=right|4,633||MBA||14. marec 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(29831)||1999 EV4|| align=right|13,6|| align=right|2,691|| align=right|0,038|| align=right|12,12|| align=right|4,413||MBA||13. marec 1999||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(29832)||1999 EA12|| align=right|14,5|| align=right|2,615|| align=right|0,109|| align=right|5,15|| align=right|4,228||MBA||15. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29833)||1999 FJ|| align=right|14,4|| align=right|2,733|| align=right|0,096|| align=right|1,68|| align=right|4,518||MBA||16. marec 1999||Višnjan||K. Korlević; M. Jurić
|-
|(29834)||1999 FE1|| align=right|13,7|| align=right|2,906|| align=right|0,048|| align=right|2,03|| align=right|4,953||MBA||17. marec 1999||Caussols||ODAS
|-
|(29835)||1999 FW1|| align=right|14,7|| align=right|2,469|| align=right|0,057|| align=right|2,87|| align=right|3,879||MBA||16. marec 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(29836)||1999 FB4|| align=right|14,8|| align=right|2,758|| align=right|0,100|| align=right|4,97|| align=right|4,581||MBA||16. marec 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|29837 Savage||1999 FP5|| align=right|13,6|| align=right|3,006|| align=right|0,099|| align=right|10,40|| align=right|5,211||MBA||21. marec 1999||Prescott||P. G. Comba
|-
|(29838)||1999 FA7|| align=right|14,0|| align=right|3,131|| align=right|0,108|| align=right|1,50|| align=right|5,541||MBA||20. marec 1999||Caussols||ODAS
|-
|(29839)||1999 FA9|| align=right|13,8|| align=right|3,091|| align=right|0,155|| align=right|2,31|| align=right|5,433||MBA||19. marec 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(29840)||1999 FV12|| align=right|14,0|| align=right|2,895|| align=right|0,257|| align=right|4,81|| align=right|4,924||MBA||18. marec 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(29841)||1999 FO14|| align=right|15,2|| align=right|2,655|| align=right|0,068|| align=right|2,21|| align=right|4,326||MBA||19. marec 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(29842)||1999 FE18|| align=right|13,3|| align=right|2,871|| align=right|0,182|| align=right|12,76|| align=right|4,865||MBA||20. marec 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(29843)||1999 FJ19|| align=right|12,8|| align=right|3,188|| align=right|0,177|| align=right|13,29|| align=right|5,690||MBA||22. marec 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(29844)||1999 FM19|| align=right|13,5|| align=right|2,793|| align=right|0,065|| align=right|3,18|| align=right|4,668||MBA||22. marec 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|29845 Wykrota||1999 FE21|| align=right|14,4|| align=right|2,408|| align=right|0,156|| align=right|13,88|| align=right|3,737||MBA||22. marec 1999||Wykrota||C. Jacques
|-
|(29846)||1999 FT23|| align=right|13,4|| align=right|2,693|| align=right|0,039|| align=right|7,86|| align=right|4,420||MBA||19. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29847)||1999 FC24|| align=right|14,0|| align=right|2,719|| align=right|0,206|| align=right|2,35|| align=right|4,482||MBA||19. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29848)||1999 FL24|| align=right|13,2|| align=right|3,128|| align=right|0,110|| align=right|3,96|| align=right|5,530||MBA||19. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29849)||1999 FJ25|| align=right|13,7|| align=right|3,079|| align=right|0,040|| align=right|9,99|| align=right|5,402||MBA||19. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29850)||1999 FQ25|| align=right|14,1|| align=right|2,603|| align=right|0,017|| align=right|2,44|| align=right|4,199||MBA||19. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29851)||1999 FW25|| align=right|13,0|| align=right|2,878|| align=right|0,082|| align=right|1,42|| align=right|4,882||MBA||19. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29852)||1999 FD26|| align=right|14,4|| align=right|2,768|| align=right|0,102|| align=right|3,99|| align=right|4,603||MBA||19. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29853)||1999 FZ26|| align=right|12,8|| align=right|3,017|| align=right|0,054|| align=right|7,20|| align=right|5,239||MBA||19. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29854)||1999 FK27|| align=right|12,9|| align=right|2,654|| align=right|0,121|| align=right|13,19|| align=right|4,322||MBA||19. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29855)||1999 FN27|| align=right|13,7|| align=right|2,723|| align=right|0,081|| align=right|5,95|| align=right|4,493||MBA||19. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29856)||1999 FA28|| align=right|13,2|| align=right|2,748|| align=right|0,083|| align=right|6,73|| align=right|4,555||MBA||19. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29857)||1999 FS28|| align=right|13,6|| align=right|2,857|| align=right|0,020|| align=right|2,10|| align=right|4,828||MBA||19. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29858)||1999 FC31|| align=right|14,2|| align=right|2,794|| align=right|0,032|| align=right|4,30|| align=right|4,670||MBA||19. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29859)||1999 FW31|| align=right|13,5|| align=right|2,681|| align=right|0,210|| align=right|11,43|| align=right|4,390||MBA||19. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29860)||1999 FO34|| align=right|13,5|| align=right|3,061|| align=right|0,103|| align=right|4,80|| align=right|5,355||MBA||19. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29861)||1999 FV36|| align=right|12,3|| align=right|3,212|| align=right|0,136|| align=right|16,67|| align=right|5,756||MBA||20. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29862)||1999 FF37|| align=right|14,7|| align=right|2,451|| align=right|0,114|| align=right|6,20|| align=right|3,837||MBA||20. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29863)||1999 FC43|| align=right|12,7|| align=right|2,658|| align=right|0,124|| align=right|8,57|| align=right|4,334||MBA||20. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29864)||1999 FM44|| align=right|13,9|| align=right|2,653|| align=right|0,141|| align=right|11,62|| align=right|4,321||MBA||20. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29865)||1999 FL45|| align=right|12,4|| align=right|3,191|| align=right|0,122|| align=right|13,40|| align=right|5,700||MBA||20. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29866)||1999 FR46|| align=right|13,3|| align=right|2,944|| align=right|0,036|| align=right|2,89|| align=right|5,050||MBA||20. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29867)||1999 FA55|| align=right|13,3|| align=right|2,631|| align=right|0,137|| align=right|12,04|| align=right|4,266||MBA||20. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29868)||1999 FB56|| align=right|13,8|| align=right|2,543|| align=right|0,098|| align=right|14,64|| align=right|4,055||MBA||20. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|29869 Chiarabarbara||1999 GC1|| align=right|12,4|| align=right|3,079|| align=right|0,036|| align=right|15,57|| align=right|5,402||MBA||4. april 1999||San Marcello||A. Boattini; G. D'Abramo
|-
|(29870)||1999 GV4|| align=right|12,8|| align=right|2,738|| align=right|0,175|| align=right|8,39|| align=right|4,529||MBA||11. april 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(29871)||1999 GE5|| align=right|13,0|| align=right|2,761|| align=right|0,175|| align=right|9,81|| align=right|4,587||MBA||7. april 1999||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(29872)||1999 GO6|| align=right|14,4|| align=right|2,671|| align=right|0,148|| align=right|3,94|| align=right|4,364||MBA||15. april 1999||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(29873)||1999 GG9|| align=right|14,3|| align=right|2,543|| align=right|0,107|| align=right|4,57|| align=right|4,054||MBA||10. april 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(29874)||1999 GV9|| align=right|14,5|| align=right|2,588|| align=right|0,134|| align=right|8,05|| align=right|4,163||MBA||14. april 1999||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(29875)||1999 GY14|| align=right|14,3|| align=right|3,117|| align=right|0,135|| align=right|00,57|| align=right|5,503||MBA||14. april 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(29876)||1999 GR16|| align=right|12,8|| align=right|2,995|| align=right|0,033|| align=right|10,23|| align=right|5,181||MBA||15. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29877)||1999 GL17|| align=right|12,8|| align=right|2,624|| align=right|0,124|| align=right|13,20|| align=right|4,249||MBA||15. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29878)||1999 GY19|| align=right|13,7|| align=right|2,686|| align=right|0,147|| align=right|11,25|| align=right|4,402||MBA||15. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29879)||1999 GO21|| align=right|12,4|| align=right|2,994|| align=right|0,064|| align=right|11,31|| align=right|5,180||MBA||15. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29880)||1999 GQ28|| align=right|14,2|| align=right|3,118|| align=right|0,147|| align=right|1,86|| align=right|5,505||MBA||7. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29881)||1999 GO29|| align=right|14,1|| align=right|3,176|| align=right|0,142|| align=right|2,21|| align=right|5,660||MBA||7. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29882)||1999 GU30|| align=right|14,3|| align=right|2,671|| align=right|0,125|| align=right|12,21|| align=right|4,364||MBA||7. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29883)||1999 GB31|| align=right|13,1|| align=right|3,062|| align=right|0,009|| align=right|11,01|| align=right|5,357||MBA||7. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29884)||1999 GF31|| align=right|13,8|| align=right|2,513|| align=right|0,116|| align=right|6,35|| align=right|3,983||MBA||7. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29885)||1999 GN31|| align=right|13,9|| align=right|2,993|| align=right|0,020|| align=right|2,24|| align=right|5,178||MBA||7. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29886)||1999 GQ31|| align=right|15,0|| align=right|2,432|| align=right|0,145|| align=right|2,69|| align=right|3,793||MBA||7. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29887)||1999 GN34|| align=right|13,6|| align=right|2,879|| align=right|0,122|| align=right|1,19|| align=right|4,884||MBA||6. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29888)||1999 GJ36|| align=right|13,5|| align=right|2,999|| align=right|0,043|| align=right|7,81|| align=right|5,192||MBA||7. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29889)||1999 GN36|| align=right|13,9|| align=right|2,560|| align=right|0,076|| align=right|11,63|| align=right|4,096||MBA||12. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29890)||1999 GH37|| align=right|12,6|| align=right|3,148|| align=right|0,207|| align=right|15,28|| align=right|5,584||MBA||12. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29891)||1999 GQ37|| align=right|12,7|| align=right|3,165|| align=right|0,050|| align=right|10,43|| align=right|5,630||MBA||12. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29892)||1999 GS37|| align=right|13,0|| align=right|2,567|| align=right|0,070|| align=right|9,48|| align=right|4,111||MBA||12. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29893)||1999 GW37|| align=right|13,9|| align=right|2,676|| align=right|0,163|| align=right|13,95|| align=right|4,378||MBA||12. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29894)||1999 GD39|| align=right|13,0|| align=right|3,053|| align=right|0,085|| align=right|8,88|| align=right|5,335||MBA||12. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29895)||1999 GP53|| align=right|12,3|| align=right|3,077|| align=right|0,033|| align=right|13,55|| align=right|5,396||MBA||11. april 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(29896)||1999 GN58|| align=right|13,8|| align=right|2,687|| align=right|0,110|| align=right|11,81|| align=right|4,404||MBA||7. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29897)||1999 GM61|| align=right|13,6|| align=right|3,226|| align=right|0,046|| align=right|4,16|| align=right|5,793||MBA||7. april 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(29898)||1999 HG1|| align=right|13,1|| align=right|3,223|| align=right|0,032|| align=right|8,12|| align=right|5,785||MBA||19. april 1999||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(29899)||1999 HU1|| align=right|14,2|| align=right|2,723|| align=right|0,092|| align=right|4,78|| align=right|4,492||MBA||20. april 1999||Bergisch Gladbach||W. Bickel
|-
|(29900)||1999 HP5|| align=right|13,8|| align=right|2,993|| align=right|0,095|| align=right|10,58|| align=right|5,177||MBA||17. april 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(29901)||1999 HS7|| align=right|14,0|| align=right|2,466|| align=right|0,123|| align=right|4,02|| align=right|3,873||MBA||19. april 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(29902)||1999 HM8|| align=right|13,4|| align=right|2,658|| align=right|0,154|| align=right|11,57|| align=right|4,333||MBA||16. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29903)||1999 HP9|| align=right|12,7|| align=right|2,839|| align=right|0,123|| align=right|8,67|| align=right|4,784||MBA||17. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29904)||1999 HL10|| align=right|13,4|| align=right|3,163|| align=right|0,051|| align=right|15,52|| align=right|5,626||MBA||17. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29905)||1999 HQ11|| align=right|13,2|| align=right|2,677|| align=right|0,164|| align=right|17,68|| align=right|4,380||MBA||21. april 1999||Nanyo||T. Okuni
|-
|(29906)||1999 HF12|| align=right|14,1|| align=right|2,885|| align=right|0,071|| align=right|11,71|| align=right|4,900||MBA||16. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29907)||1999 JD|| align=right|14,2|| align=right|2,547|| align=right|0,103|| align=right|13,59|| align=right|4,064||MBA||1. maj 1999||Monte Agliale||M. Ziboli
|-
|(29908)||1999 JP3|| align=right|12,9|| align=right|2,633|| align=right|0,070|| align=right|13,59|| align=right|4,272||MBA||6. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29909)||1999 JE8|| align=right|13,7|| align=right|2,391|| align=right|0,256|| align=right|22,79|| align=right|3,697||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|29910 Segre||1999 JV8|| align=right|13,4|| align=right|3,067|| align=right|0,111|| align=right|10,69|| align=right|5,372||MBA||14. maj 1999||Prescott||P. G. Comba
|-
|(29911)||1999 JQ9|| align=right|13,9|| align=right|2,714|| align=right|0,054|| align=right|5,63|| align=right|4,471||MBA||8. maj 1999||Catalina||CSS
|-
|(29912)||1999 JQ10|| align=right|13,5|| align=right|2,682|| align=right|0,115|| align=right|13,41|| align=right|4,391||MBA||8. maj 1999||Catalina||CSS
|-
|(29913)||1999 JO12|| align=right|13,5|| align=right|3,007|| align=right|0,137|| align=right|11,48|| align=right|5,213||MBA||8. maj 1999||Catalina||CSS
|-
|(29914)||1999 JH15|| align=right|13,2|| align=right|3,148|| align=right|0,127|| align=right|18,12|| align=right|5,585||MBA||15. maj 1999||Catalina||CSS
|-
|(29915)||1999 JG18|| align=right|13,5|| align=right|2,777|| align=right|0,180|| align=right|8,83|| align=right|4,628||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29916)||1999 JP18|| align=right|14,8|| align=right|2,559|| align=right|0,244|| align=right|6,35|| align=right|4,094||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29917)||1999 JP19|| align=right|12,8|| align=right|3,021|| align=right|0,127|| align=right|10,43|| align=right|5,249||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29918)||1999 JV20|| align=right|12,5|| align=right|3,104|| align=right|0,146|| align=right|2,30|| align=right|5,469||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29919)||1999 JD23|| align=right|12,9|| align=right|2,998|| align=right|0,079|| align=right|10,65|| align=right|5,191||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29920)||1999 JB26|| align=right|13,5|| align=right|3,036|| align=right|0,057|| align=right|9,64|| align=right|5,290||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29921)||1999 JE26|| align=right|13,9|| align=right|2,627|| align=right|0,070|| align=right|14,33|| align=right|4,258||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29922)||1999 JZ27|| align=right|12,4|| align=right|3,197|| align=right|0,041|| align=right|3,33|| align=right|5,714||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29923)||1999 JE28|| align=right|13,8|| align=right|2,864|| align=right|0,059|| align=right|1,55|| align=right|4,845||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29924)||1999 JN28|| align=right|13,3|| align=right|3,015|| align=right|0,139|| align=right|9,98|| align=right|5,235||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29925)||1999 JV28|| align=right|13,2|| align=right|3,002|| align=right|0,099|| align=right|11,25|| align=right|5,200||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29926)||1999 JW32|| align=right|12,7|| align=right|3,018|| align=right|0,082|| align=right|10,15|| align=right|5,242||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29927)||1999 JE35|| align=right|13,9|| align=right|2,765|| align=right|0,052|| align=right|2,08|| align=right|4,596||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29928)||1999 JX35|| align=right|13,2|| align=right|2,990|| align=right|0,093|| align=right|10,57|| align=right|5,170||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29929)||1999 JR39|| align=right|13,0|| align=right|3,149|| align=right|0,142|| align=right|6,88|| align=right|5,588||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29930)||1999 JT41|| align=right|13,7|| align=right|2,634|| align=right|0,090|| align=right|4,04|| align=right|4,273||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29931)||1999 JL44|| align=right|11,7|| align=right|3,171|| align=right|0,064|| align=right|14,72|| align=right|5,646||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29932)||1999 JB46|| align=right|13,2|| align=right|3,157|| align=right|0,097|| align=right|15,06|| align=right|5,607||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29933)||1999 JG46|| align=right|13,5|| align=right|2,983|| align=right|0,028|| align=right|10,85|| align=right|5,151||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29934)||1999 JL46|| align=right|12,8|| align=right|2,905|| align=right|0,295|| align=right|7,81|| align=right|4,949||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29935)||1999 JH48|| align=right|13,8|| align=right|2,587|| align=right|0,206|| align=right|12,11|| align=right|4,161||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29936)||1999 JD49|| align=right|12,6|| align=right|3,211|| align=right|0,036|| align=right|20,72|| align=right|5,753||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29937)||1999 JB50|| align=right|13,6|| align=right|2,787|| align=right|0,103|| align=right|10,37|| align=right|4,651||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29938)||1999 JR52|| align=right|13,9|| align=right|2,838|| align=right|0,021|| align=right|1,76|| align=right|4,781||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29939)||1999 JS52|| align=right|13,8|| align=right|3,155|| align=right|0,050|| align=right|8,65|| align=right|5,604||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29940)||1999 JK73|| align=right|13,6|| align=right|2,975|| align=right|0,044|| align=right|10,29|| align=right|5,131||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29941)||1999 JB76|| align=right|13,5|| align=right|3,105|| align=right|0,083|| align=right|1,60|| align=right|5,470||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29942)||1999 JJ77|| align=right|13,1|| align=right|2,993|| align=right|0,043|| align=right|9,85|| align=right|5,176||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29943)||1999 JZ78|| align=right|10,4|| align=right|3,121|| align=right|0,155|| align=right|19,67|| align=right|5,513||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29944)||1999 JF80|| align=right|12,2|| align=right|3,953|| align=right|0,180|| align=right|13,60|| align=right|7,858||HLD||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29945)||1999 JU83|| align=right|12,0|| align=right|3,114|| align=right|0,112|| align=right|23,22|| align=right|5,494||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29946)||1999 JZ83|| align=right|13,2|| align=right|3,172|| align=right|0,052|| align=right|10,59|| align=right|5,649||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29947)||1999 JD84|| align=right|12,5|| align=right|2,639|| align=right|0,131|| align=right|18,13|| align=right|4,286||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29948)||1999 JS84|| align=right|12,7|| align=right|3,159|| align=right|0,065|| align=right|17,35|| align=right|5,615||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29949)||1999 JM85|| align=right|12,9|| align=right|2,985|| align=right|0,072|| align=right|11,70|| align=right|5,157||MBA||15. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29950)||1999 JA86|| align=right|14,6|| align=right|2,447|| align=right|0,156|| align=right|3,52|| align=right|3,826||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29951)||1999 JH86|| align=right|12,3|| align=right|3,148|| align=right|0,032|| align=right|21,23|| align=right|5,585||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29952)||1999 JL86|| align=right|14,3|| align=right|2,573|| align=right|0,143|| align=right|8,73|| align=right|4,126||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29953)||1999 JW86|| align=right|13,2|| align=right|3,017|| align=right|0,151|| align=right|10,84|| align=right|5,239||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29954)||1999 JK89|| align=right|13,2|| align=right|3,087|| align=right|0,055|| align=right|9,00|| align=right|5,424||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29955)||1999 JE90|| align=right|13,6|| align=right|3,077|| align=right|0,048|| align=right|10,89|| align=right|5,397||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29956)||1999 JF91|| align=right|12,8|| align=right|3,197|| align=right|0,119|| align=right|14,86|| align=right|5,716||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29957)||1999 JR91|| align=right|12,7|| align=right|3,012|| align=right|0,106|| align=right|10,60|| align=right|5,227||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29958)||1999 JY91|| align=right|13,9|| align=right|3,059|| align=right|0,130|| align=right|7,58|| align=right|5,349||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29959)||1999 JJ92|| align=right|14,1|| align=right|2,846|| align=right|0,127|| align=right|9,64|| align=right|4,800||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29960)||1999 JU92|| align=right|13,8|| align=right|3,015|| align=right|0,116|| align=right|10,78|| align=right|5,236||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29961)||1999 JB99|| align=right|13,3|| align=right|3,062|| align=right|0,192|| align=right|17,40|| align=right|5,357||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29962)||1999 JA100|| align=right|12,8|| align=right|3,196|| align=right|0,080|| align=right|12,57|| align=right|5,712||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29963)||1999 JH100|| align=right|13,2|| align=right|3,231|| align=right|0,016|| align=right|21,27|| align=right|5,808||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29964)||1999 JO100|| align=right|13,4|| align=right|3,112|| align=right|0,142|| align=right|12,18|| align=right|5,490||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29965)||1999 JX102|| align=right|13,7|| align=right|3,138|| align=right|0,115|| align=right|6,16|| align=right|5,557||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29966)||1999 JW103|| align=right|13,0|| align=right|3,565|| align=right|0,062|| align=right|11,21|| align=right|6,731||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29967)||1999 JN104|| align=right|13,8|| align=right|2,749|| align=right|0,087|| align=right|12,89|| align=right|4,556||MBA||15. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29968)||1999 JE106|| align=right|13,8|| align=right|2,983|| align=right|0,066|| align=right|10,34|| align=right|5,151||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29969)||1999 JX109|| align=right|14,2|| align=right|2,838|| align=right|0,022|| align=right|2,93|| align=right|4,781||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29970)||1999 KQ|| align=right|13,7|| align=right|2,727|| align=right|0,124|| align=right|11,85|| align=right|4,503||MBA||16. maj 1999||Catalina||CSS
|-
|(29971)||1999 KT|| align=right|15,7|| align=right|2,292|| align=right|0,181|| align=right|7,15|| align=right|3,470||MBA||16. maj 1999||Catalina||CSS
|-
|(29972)||1999 KO11|| align=right|14,2|| align=right|3,117|| align=right|0,049|| align=right|8,28|| align=right|5,501||MBA||18. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29973)||1999 LP7|| align=right|13,7|| align=right|3,985|| align=right|0,169|| align=right|2,81|| align=right|7,953||HLD||12. junij 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(29974)||1999 LV8|| align=right|13,8|| align=right|2,756|| align=right|0,091|| align=right|10,44|| align=right|4,574||MBA||8. junij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29975)||1999 LQ32|| align=right|13,5|| align=right|2,650|| align=right|0,143|| align=right|7,79|| align=right|4,312||MBA||8. junij 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(29976)||1999 NE9|| align=right|10,7|| align=right|5,149|| align=right|0,012|| align=right|30,10|| align=right|11,69||JUT||13. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29977)||1999 NH11|| align=right|10,9|| align=right|5,250|| align=right|0,088|| align=right|23,96|| align=right|12,03||JUT||13. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29978)||1999 NN13|| align=right|14,9|| align=right|2,310|| align=right|0,169|| align=right|2,86|| align=right|3,510||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29979)||1999 RN83|| align=right|14,9|| align=right|2,447|| align=right|0,067|| align=right|6,24|| align=right|3,826||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|29980 Dougsimons||1999 SV6|| align=right|14,7|| align=right|2,255|| align=right|0,208|| align=right|3,75|| align=right|3,385||MBA||30. september 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(29981)||1999 TD10|| align=right|8,8|| align=right|95,1|| align=right|0,871|| align=right|5,97|| align=right|927||SDO||3. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(29982)||1999 TT31|| align=right|15,8|| align=right|2,237|| align=right|0,031|| align=right|6,14|| align=right|3,346||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29983)||1999 VS61|| align=right|14,1|| align=right|3,104|| align=right|0,101|| align=right|1,32|| align=right|5,467||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29984)||1999 VC79|| align=right|15,3|| align=right|2,634|| align=right|0,063|| align=right|2,41|| align=right|4,274||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29985)||1999 VX153|| align=right|13,4|| align=right|2,563|| align=right|0,223|| align=right|18,16|| align=right|4,103||MBA||10. november 1999||Catalina||CSS
|-
|29986 Shunsuke||1999 XW37|| align=right|15,8|| align=right|2,342|| align=right|0,113|| align=right|6,13|| align=right|3,585||MBA||3. december 1999||Kuma Kogen||A. Nakamura
|-
|(29987)||1999 XO49|| align=right|15,2|| align=right|2,233|| align=right|0,120|| align=right|6,03|| align=right|3,336||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29988)||1999 XR99|| align=right|14,4|| align=right|2,219|| align=right|0,189|| align=right|3,56|| align=right|3,304||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29989)||1999 XS204|| align=right|13,1|| align=right|2,595|| align=right|0,231|| align=right|12,12|| align=right|4,181||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29990)||1999 XR208|| align=right|14,0|| align=right|2,996|| align=right|0,148|| align=right|11,53|| align=right|5,184||MBA||13. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29991)||2000 AC38|| align=right|14,8|| align=right|2,973|| align=right|0,036|| align=right|2,07|| align=right|5,125||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29992)||2000 AY39|| align=right|15,2|| align=right|2,726|| align=right|0,093|| align=right|4,79|| align=right|4,500||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29993)||2000 AD55|| align=right|13,2|| align=right|3,182|| align=right|0,163|| align=right|2,55|| align=right|5,676||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29994)||2000 AC61|| align=right|14,2|| align=right|2,347|| align=right|0,120|| align=right|6,43|| align=right|3,594||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29995)||2000 AO97|| align=right|15,0|| align=right|2,207|| align=right|0,133|| align=right|5,07|| align=right|3,277||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29996)||2000 AQ97|| align=right|15,3|| align=right|1,922|| align=right|0,054|| align=right|19,06|| align=right|2,663||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29997)||2000 AE127|| align=right|14,3|| align=right|2,335|| align=right|0,228|| align=right|10,47|| align=right|3,567||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29998)||2000 AG137|| align=right|15,2|| align=right|2,139|| align=right|0,118|| align=right|2,87|| align=right|3,128||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29999)||2000 AT137|| align=right|13,6|| align=right|2,639|| align=right|0,138|| align=right|11,98|| align=right|4,286||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(30000)||2000 AB138|| align=right|14,4|| align=right|2,268|| align=right|0,081|| align=right|6,59|| align=right|3,414||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

Seznami asteroidov